Fábián Zoltán (1926–1983) József Attila-díjas író
 Fábián Zoltán (1930–2022) labdarúgó (Újpest, Sztálin Vasmű, MTK)
 Fábián Zoltán (?) Erdei Ferenc-díjas szociológus